Александр Александрович Иванов (род. 1958) — российский историк, профессор Иркутского государственного университета. Доктор исторических наук (с 2002).

Биография 
В 1981 году закончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Со следующего года стал преподавать. В декабре 1990 защитил кандидатскую диссертацию. Занимается исследованиями истории сибирской ссылки и тюрьмы, а также монголов и бурят.

Ссылки 
 http://hist.isu.ru/ru/about/departments/polit/kadr/aaivanov.html
Историки России
Персоналии по алфавиту